Priit Tomson – ex cestista sovietico
Shaun Tomson – surfista sudafricano